kurcz –  bezwiedne nadmierne skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych lub gładkich
 Kurcz – herb szlachecki
Osoby noszące nazwisko „Kurcz”:
 Eustachy (Ostafi) Kurcz (zm. 1647) – kasztelan witebski 
 Józef Kurcz – nauczyciel, dyrektor I Gimnazjum w Tarnopolu

Przypisy